Das Amt Willisau ist eines von fünf Ämtern des Kantons Luzern in der Schweiz. Hauptort ist Willisau. Die neue Luzerner Kantonsverfassung von 2007 kennt keine Ämter mehr; sie dienen allerdings weiterhin als statistische Einheiten (siehe Wahlkreis Willisau).

Geografie 
Das Amt Willisau liegt im Nordwesten des Kantons Luzern nördlich des Napfgebiets und umfasst die Täler der Luthern und der Wigger. Die Region trägt auch den Namen Luzerner Hinterland.

Gemeinden des Amtes Willisau 
Das Amt Willisau besteht aus folgenden 24 Gemeinden (Stand 1. Januar 2013):

Veränderungen im Gemeindebestand 

 2006: Fusion Buchs, Dagmersellen und Uffikon → Dagmersellen
 2006: Fusion Ettiswil und Kottwil → Ettiswil
 2006: Fusion Willisau Land und Willisau Stadt → Willisau
 2006: Fusion Langnau bei Reiden, Reiden und Richenthal → Reiden
 2013: Fusion Ohmstal und Schötz → Schötz
 2013: Bezirkswechsel aller Gemeinden vom Amt Willisau → Wahlkreis Willisau

Weblinks 
 Amt Willisau (archivierte Website des Kantons)

Einzelnachweise 

Wahlkreis Willisau
Kanton Luzern
Willisau